Mecze Mistrzostw Świata w grupie C odbywały się w dniach 14, 19 i 24 czerwca.

Drużyny z grupy C (Kolumbia i Grecja) w 1/8 finału spotkały się z zespołami z grupy D.

Tabela 

Legenda:
 Pkt – liczba punktów
 M – liczba meczów
 W – wygrane
 R – remisy
 P – porażki
 Br+ – bramki zdobyte
 Br- – bramki stracone
 +/- – różnica bramek

Mecze

Kolumbia - Grecja

WKS - Japonia

Kolumbia - WKS

Japonia - Grecja

Japonia - Kolumbia

Grecja - WKS

Bibliografia 
  [dostęp 2014-07-14]

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2014